L'Internationaler Apano Cup 2013 (Germany F11 Futures 2013) è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ITF Men's Circuit nell'ambito dell'ITF Men's Circuit 2013. Il torneo si è giocato a Dortmund in Germania dal 22 al 28 luglio 2013 su campi in terra rossa e aveva un montepremi di $10,000.

Vincitori

Singolare

 Oscar Otte ha battuto in finale  Ivo Mijic 6–1, 6–4

Doppio

 Andreas Mies /  Oscar Otte hanno battuto in finale  Mats Moraing /  Tom Schonenberg 7–5, 6–1

Collegamenti esterni 

Internationaler Apano Cup 2013